Otton ist der Familienname folgender Personen:

 Cade Otton (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kae Otton (* um 1930), kanadische Badmintonspielerin